São Francisco do Conde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Francisco do Conde (ort), Bahia, 
 São Francisco do Conde (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar